Аста́фьева — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы:
 Астафьева, Варвара Леонидовна (1963/1964—1952) — русская художница, живописец и график, акварелистка.
 Астафьева, Вера Леонидовна (1867—1927) — российская и украинская певица (драматическое сопрано) и педагог.
 Астафьева, Дарья Викторовна (род. 1985) — украинская модель, певица, актриса и телеведущая.
 Астафьева, Наталья Георгиевна (1922—2016) — русская поэтесса и переводчица.
 Астафьева, Ольга Вячеславовна (род. 1977) — российская футболистка.
 Астафьева, Серафима Александровна (1876—1934) — балерина и педагог-хореограф.
 Астафьева, Тамара Аркадьевна (род. 1937) — советский и российский врач-педиатр.
Двойная фамилия
 Астафьева-Длугач, Маргарита Иосифовна (1937—1998) — советский историк архитектуры, доктор архитектуры (1990).